Сырецкая — река в России, протекает в Волховском районе Ленинградской области. Левый приток Сяси.

География 

Река начинается на северной окраине болота Зеленецкие Мхи, около деревни Сырецкое. Течёт на север, впадает в Сясь по 28 км от устья последней, около деревни Морозово. Других населённых пунктов на реке нет. Длина Сырецкой составляет 18 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сясь, речной подбассейн реки — Нева и реки бассейна Ладожского озера (без подбассейна Свирь и Волхов, российская часть бассейнов). Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 01040300112102000018426
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 102001842
 Код бассейна — 01.04.03.001
 Номер тома по ГИ — 2
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Волховского района
Притоки Сяси